Кръстев е българско фамилно име, производно от мъжкото име Кръсто / Кръстьо / Кръстю (произлизащо от Христо, свързвано с кръст). Може да се отнася за някое от следните лица.

 Венелин Кръстев (р. 1919), български музиковед, професор
 Димитър Кръстев, няколко души с това име
 Иван Кръстев, няколко души с това име
 Кирил Кръстев, няколко души с това име
 Кръстю Кръстев (1866-1919), български литературен критик и теоретик, член на кръга „Мисъл“
 Михаил Кръстев (1877-1956), български график
 Симеон Кръстев, няколко души с това име
 Тодор Кръстев (1865-?) български политик от Демократическата партия

Български фамилни имена